Czerlin bezeichnet Dörfer in Polen:
 Czerlin (Gołańcz), Dorf der Gmina Gołańcz im Powiat Wągrowiecki in der Woiwodschaft Großpolen, von 1911 bis 1920 Scherlin, 1939 bis 1945 Rotberg, Kreis Wongrowitz, Posen
 Czerlin (Lubawa), Dorf der Gmina Lubawa im Powiat Iławski in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 Klein Nappern, Kreis Osterode, Ostpreußen, 1920 bis 1942 Czerlin, Polen, 1942 bis 1945 Nappern, Kreis Osterode, Ostpreußen